Сукоради могу бити:

 Сукоради (Јичин), насељено мјесто у округу Јичин, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Сукоради (Млада Болеслав), насељено мјесто у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република